Maria Górecka-Garbalska (1918–2011) – aktorka
 Maria Górecka-Nowicka (1924–2017) – aktorka
 Maria Kazanecka-Górecka-Bajka – kajakarka